Shona (taal), een Bantoetaal gesproken in Zimbabwe en delen van Mozambique
 Shona (volk), een volk in zuidelijk Afrika